Lahodiw (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Lahodiw (Solotschiw), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw
 Lahodiw (Lwiw), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw